Mistrzostwa Świata Juniorów w Biegach na Nartorolkach odbyły się w dniach 16 – 19 września 2021 roku we włoskim Val di Fiemme. Rozegrane zostały cztery konkurencje wśród kobiet i cztery wśród mężczyzn.

Po raz czwarty w historii mistrzostwa zorganizowali Włosi.

Juniorki

10 km stylem dowolnym 
 Data: 16 września 2021

Sprint na 200 metrów stylem dowolnym 
 Data: 17 września 2021

Sprint drużynowy stylem dowolnym 
 Data: 18 września 2021

13 km stylem klasycznym (mass start) 
 Data: 19 września 2021

Juniorzy

13 km stylem dowolnym 
 Data: 16 września 2021

Sprint na 200 metrów stylem dowolnym 
 Data: 17 września 2021

Sprint drużynowy stylem dowolnym 
 Data: 18 września 2021

13 km stylem klasycznym (mass start) 
 Data: 19 września 2021

Bibliografia 
 

2021 w biegach narciarskich
2021 we Włoszech
Sport we Włoszech